De Beker van de Faeröer (Faeröers: Løgmanssteypið) is het voetbalbekertoernooi van de Faeröer die door de Faeröerse voetbalbond (FSF) wordt georganiseerd. Sinds 1955 wordt door de mannen om de beker gestreden, sinds 1990 door de vrouwen.

Mannen 
Tot 1978 mochten alleen clubs uit de hoogste divisie aan dit bekertoernooi deelnemen. Vanaf 1979 werd de bekercompetitie opengesteld voor alle eerste teams van alle clubs uit de vier divisies van de Faeröer. Van 1979 tot en met 1999 werden de finales in het Gundadalurstadion gespeeld en sinds 2000 worden ze in het Tórsvøllur gespeeld. Beide stadions staan in de hoofdstad Tórshavn. De winnaar plaatst zich voor de kwalificatieronden van de UEFA Europa Conference League.

Finales

Prestaties per club

Vrouwen

Finales 

 *:  EB-Streymur/Skála IF is een samengesteldteam

Prestaties per club 

Beker
Nationale voetbalbeker in Europa